3 jeziora w Polsce:
 Lubie – jezioro na Równinie Gorzowskiej, w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa
 Lubie – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Lubrza
 Lubie – jezioro na Pojezierzu Drawskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec

Przypisy